

Cinema 
The Body – film del 2001 diretto da Jonas McCord

Letteratura 
 Il corpo  (The Body) – racconto di Stephen King contenuto nell'antologia Stagioni diverse del 1982
 Il corpo (The Body) – romanzo di Richard Ben Sapir del 1983

Musica 
Music from "The Body" – colonna sonora di Ron Geesin e Roger Waters.

Persone 
 Elle Macpherson – supermodel australiana soprannominata "The Body" 
 Jesse Ventura – wrestler professionista, attore soprannominato "The Body"

Televisione 
 Matlock è in forma (The Body) – episodio della seconda stagione di Matlock
 Un corpo freddo (The Body) – episodio della quinta stagione di Buffy l'ammazzavampiri

Pagine correlate 
 Body